Miejscowości w USA:
 Cecil – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Cook
 Cecil – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Cecil – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
Gminy w USA:
 Cecil (ang. Cecil Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Haywood
 Cecil (ang. Cecil Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Cecil (ang. Cecil Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cecil (ang. Cecil County) – w stanie Maryland